Квалификация (отборочный турнир) 12-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 12 по 30 мая 1981 года. Всего в квалификации приняли участие 14 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Болгария (страна-организатор), СССР, ГДР, Венгрия, Румыния, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Англия, Бельгия, Израиль, Италия, Норвегия, Польша, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
13—17.05.1981. Райне (ФРГ)

 13 мая: Югославия — Швеция 3:2; ФРГ — Норвегия 3:0.
 14 мая: Швеция — Норвегия 3:1; Югославия — Израиль 3:0.
 15 мая: ФРГ — Швеция 3:0; Норвегия — Израиль 3:2.
 16 мая: ФРГ — Израиль 3:0; Югославия — Норвегия 3:0.
 17 мая: ФРГ — Югославия 3:1; Швеция — Израиль 3:0.

Группа В 
28—30.05.1981. Рим (Италия)

 28 мая: Чехословакия — Финляндия 3:0 (15:7, 15:2, 15:3); Италия — Англия 3:0.
 29 мая: Чехословакия — Англия 3:0; Италия — Финляндия 3:0 (15:12, 15:7, 15:6).
 30 мая: Финляндия — Англия 3:0 (15:4, 15:13, 15:11); Чехословакия — Италия 3:0.

Группа С 
8—10.05.1981. Анкара (Турция). 
 
 Бельгия — отказ.

 8 мая: Турция — Швейцария 3:1 (15:9, 15:6, 13:15, 15:11); Польша — Франция 3:0.
 9 мая: Франция — Швейцария 3:2 (15:7, 17:15, 13:15, 10:15, 15:11); Польша — Турция 3:0 (15:10, 15:3, 15:8).
 10 мая: Польша — Швейцария 3:0 (15:6, 15:4, 15:13); Турция — Франция 3:0 (15:5, 17:15, 15:2).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1981 года получили по две лучшие команды из групп — ФРГ, Югославия, Чехословакия, Италия, Польша, Турция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1981 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 1981 году